AAR steht für:
 AAR bus+bahn, Dachmarke zweier Unternehmen des öffentlichen Verkehrs in der Region Aarau
 Flughafen Aarhus, dänischer Flughafen in der Gemeinde Tirstrup (IATA-Code)
 After Action Review, Lerninstrument zum systematischen Erfahrungsaustausch in der US-Armee
 Air America Radio, ehemaliger US-amerikanischer Hörfunkverbund
 Air-to-Air Refuelling, siehe Luftbetankung
 Alkali-Aggregat-Reaktion, siehe Alkali-Kieselsäure-Reaktion
 American Academy of Religion, siehe die englische Wikipedia
 Anglo American Racers, ehemaliges Formel-1-Team, siehe AAR Eagle
 Antigen-Antikörper-Reaktion, Bestandteil der Immunreaktion
 Asiana Airlines, südkoreanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Association of American Railroads, Wirtschaftsverband US-amerikanischer, kanadischer und mexikanischer Eisenbahnunternehmen
 Verteilte Authentifizierung, Autorisierung und Rechteverwaltung, Projekt von Vascoda, siehe Vascoda#Projekte im vascoda-Kontext
 Association for Automated Reasoning, Organisation von Wissenschaftlern, die unter anderem die Conference on Automated Deduction organisiert
 Amino Acid Racemization Dating, siehe Aminosäuredatierung

A&AR
 The Astronomy and Astrophysics Review
 Die Farm Aar in Namibia
 
Aar ist der Name von Fließgewässern:

in Deutschland:
 Aar (Dill), linker Zufluss der Dill in Burg, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Aar (Lahn), linker Zufluss der Lahn in Diez, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Aar (Twiste), linker Zufluss der Twiste nach Wetterburg, Stadt Bad Arolsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Wilde Aar oder Wilde Aa, linker Zufluss der Orke in Dalwigksthal, Stadt Lichtenfels, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

in den Niederlanden:
 Aar (Niederlande)

in der Schweiz:
 Aar, französischer Name der Aare, linker Zufluss des Rheins zwischen Koblenz und Felsenau (Leuggern), Bezirk Zurzach, Kanton Aargau

Aar steht für:
 Adler (Biologie), ursprünglich aus der Zusammensetzung Edel-Aar
 Greifvögel, im Mittelhochdeutschen Aar
 Farm Aar in Namibia

aar steht für:
 Afar (Sprache), Sprache aus dem kuschitischen Zweig der afroasiatischen Sprachfamilie, Sprachcode nach ISO 639-2 und ISO 639-3

Siehe auch:
 Aarbach
 De Aar
 Ahr (Begriffsklärung)

Abkürzung